

Geografia 
 Surma – tratto di fiume che scorre nel Bangladesh orientale

Persone 
 Damian Surma – ex hockeista statunitense su ghiaccio naturalizzato italiano
 Mateusz Surma – goista polacco 2 dan

Altro 
 Mission: Impossible - Operation Surma – videogioco di Paradigm Entertainment e pubblicato da Atari